Saint-Raphaël (Haïti), een gemeente in Haïti
 Saint-Raphaël (arrondissement), een arrondissement in Haïti
 Saint-Raphaël (wielerploeg), een voormalig wielerploeg

 Saint-Raphaël (Dordogne)
 Saint-Raphaël (Var)
En ook:
 Kanton Saint-Raphaël